In 1982 werd het 68ste Campeonato Pernambucano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pernambuco. De competitie werd georganiseerd door de FPF en werd gespeeld van 30 mei tot 28 november. Er werden drie toernooien gespeeld, omdat Sport deze alle drie won was er geen verdere finale nodig.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale tweede toernooi

Derde toernooi

Eerste fase

Finalegroep

Play-off

Finale derde toernooi

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Pernambucano
Per